Swapper è un programma che utilizza la rete Gnutella.

Scheda tecnica 
 Nome: Swapper.Net
 Reti Utilizzate: Gnutella 
 Dimensione File: 1.64MB 
 Versione Ufficiale: 4.5.1660.30216
 Data Versione Ufficiale: 18 luglio, 2004
 Versione Beta: Non presente
 Data Versione Beta: Non presente
 Sistema Operativo: Windows 98/Me/2000/XP
 Licenza d'uso: Freeware (gratuita)
 Spyware/Adware: Si
 Progetto attivo?: Temporaneamente No

La società 

Swapper è stato sviluppato da Jason Thomas che ha creato la società Revolutionary Stuff.

La Storia 

Si sa veramente poco di questo programma che è rimasto ai margini della rete Gnutella e non è molto utilizzato dalla comunità.

Punta tutto sulla semplicità d'uso e sull'interfaccia grafica personalizzabile. Infatti è possibile prelevare il codice sorgente è modificarlo.

Il programma è proprietario, quindi non sono disponibili i file sorgente, ma c'è questa piccola apertura verso gli appassionati.

Il futuro 

Lo sviluppo è fermo da circa un anno, abbinato al fatto che ha pochissimi estimantori, collocano Swapper sempre più nella fascia bassa dei programmi P2P.

Collegamenti esterni 
 

Peer-to-peer